Hindola är ett släkte av insekter. Hindola ingår i familjen Machaerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Hindola